Алексе́й Дми́триевич Семёнов — советский партийный и государственный деятель. Депутат Верховного Совета СССР 3 созыва.

Биография 
 1941—1944 — директор Владивостокского педагогического училища.
 1944—1948 — секретарь Исполнительного комитета Приморского краевого Совета.
 12.1948 — 10.1952 — председатель Исполнительного комитета Приморского краевого Совета.

Ссылки 
 Биография в справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза
 Указ Президиума ВС СССР от 14.12.1944 «О награждении орденами и медалями учителей школ РСФСР»

Председатели Приморского крайисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва